John Neely (musicista)
John Neely (tennista)